Böse oder Boese ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Carl Boese (1887–1958), deutscher Filmschaffender
 Carl-Heinz Boese (1892–1941), deutscher Filmregisseur und Intendant
 Emil Böse (1868–1927), deutscher Geologe 

 Frank Böse (* 1969), deutscher Fußballspieler

 Fritz Böse (1886–1959), deutscher Architekt, Baurat und Lehrer
 Gustav Boese (1878–1943), deutscher Maler
 Hans Böse (1929–1978), deutscher Ringer
 Hans-Friedrich Böse (* 1950), deutscher Segler
 Harald Böse (* 1945), deutscher Biathlontrainer

 Hermann Böse (1870–1943), deutscher Musiklehrer, Dirigent und Politiker (SPD, KPD)

 Konrad Böse (1852–1938), deutscher Zeichner und Maler

 Kuno Böse (* 1949), deutscher Politiker (FDP, CDU)
 Kurt Boese (1929–2021), kanadischer Ringer
 Martin Böse (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Pedro Boese (* 1972), deutsch-portugiesischer Maler
 René Boese (* 1984), deutscher Handballspieler
 Roland Böse (* 1947), deutscher Ruderer
 Rudolf Boese (1839–1912), deutscher Politiker (NLP)
 Ursula Boese (1928–2016), deutsche Sängerin (Alt)
 Wilfried Böse (1949–1976), deutscher Terrorist
 Wilhelm Böse (1883–1944), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch 

 böse, moralische Wertung, siehe Das Böse
 Das Böse (Begriffsklärung)

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname